Verdugo (Spaans voor 'beul') kan verwijzen naar:
 Francisco Verdugo (1536-1597), Spaanse legerleider en stadhouder in de gewesten Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
 Gorka Verdugo (1978), Spaans wielrenner
 Arnoldo Martínez Verdugo (1925), Mexicaans politicus
 Ramón Corral Verdugo (1854-1912), Mexicaans politicus en militair